FK Žalgiris – squadra di calcio lituana – con sede a Vilnius
 BC Žalgiris – squadra di pallacanestro lituana, con sede a Kaunas
 Battaglia di Žalgiris – nome lituano della battaglia di Grunwald